Прва Београдска лига група „Дунав” у сезони 1987/88. бројала је 16 клубова. Виши степен такмичења је Београдска зона а нижа Друга Београдска лига .

	
У Београдску зону прешао је Палилулац, Крњача као првопласирани тим.

Из лиге испадају у Прву Београдску лигу као најлошије пласирани тимови:	
 Монтажа, Дорћол 
 Дунавац, Гроцка
Из Друге Београдске лиге као првопласирани тим прешао је 
 Млади пролетер из Београда

Клубови

Резултати по колима

Резултати 
{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #FFFACD; font-size: 95%; text-align: center" class="wikitable"	
!align="left"| !! style="text-align: left" | Екипа домаћина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
|- 
	
!1|| style="text-align: left" |  Црвена звезда, Мали мокри луг	
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;"|1:2||style="background: #FFE4E1;"|0:2||style="background: #FFE4E1;"|1:2||style="background: #FFE4E1;"|1:2||style="background: #FFE4E1;"|0:6||style="background: #C0FFC0;"|2:1||style="background: #C0FFC0;"|2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;"|6:3||style="background: #C0FFC0;"|3:2||style="background: #FFE4E1;"|0:1||style="background: #FFE4E1;"|1:2||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1  	
|- !  style="background:#F0F0F0;"	
	
!2|| style="text-align: left" |  Милиционар, Београд	
| style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |0:6||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFE4E1;" |0:4||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |0:2|| style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1|| style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |4:3  	
|-	
	
!3|| style="text-align: left" |  Шумадинац, Бечмен	
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |6:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFFACD;" |3:3||style="background: #C0FFC0;" |4:1 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!4|| style="text-align: left" |  Железничар, Београд	
|style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |1:3 ||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |5:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |8:0	
|-	
	
!5|| style="text-align: left" |  Бежанија, Београд	
|style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |6:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |5:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |6:0  ||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |9:0 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!6|| style="text-align: left" |  Хидротехника Дорћол, Београд	
|style="background: #FFFACD;" |4:4||style="background: #FFE4E1;" |0:4||style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |2:5||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |1:4||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |3:1 	
|-	
	
!7|| style="text-align: left" |  Палилулац, Крњача	
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #dcdbd6;"  |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;"|1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |5:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |5:1 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!8|| style="text-align: left" |  „25 Мај”, Ковилово	
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFE4E1;" |0:4||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFE4E1;" |2:3 	
|-	
	
!9|| style="text-align: left" |  Балкан, Миријево	
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #dcdbd6;"  |XXX||style="background: #FFE4E1;" |3:4||style="background: #FFFACD;"|1:1||style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |6:1 	
|-! style="background:#F0F0F0;" 	
	
!10|| style="text-align: left" |  Братство, Крњача	
|style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |6:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |5:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |7:0||style="background: #FFFACD;" |1:1  	
|-! 	
	
!11|| style="text-align: left" |  Борац, Прогар	
|style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFFACD;" |3:3||style="background: #FFE4E1;" |2:5||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFE4E1;" |3:6||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0  	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!12|| style="text-align: left" |  Монтажа, Дорћол, Београд	
| style="background: #FFFACD;" |1:1|| style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |1:4||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFE4E1;" |0:3|| style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX ||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!13|| style="text-align: left" |  Милутинац, Земун	
| style="background: #C0FFC0;" |4:1|| style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |2:5||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1|| style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |5:3||style="background: #FFE4E1;"|1:5||style="background: #C0FFC0;"|4:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX ||style="background: #FFFACD;"|2:2||style="background: #C0FFC0;" |6:2||style="background: #C0FFC0;" |5:1 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!14|| style="text-align: left" |  Јединство, Сурчин	
| style="background: #C0FFC0;" |4:0|| style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |1:4||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |2:2
|-! style="background:#F0F0F0;"
 
!15|| style="text-align: left" |  Синђелић, Угриновци	
| style="background: #C0FFC0;" |5:0|| style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |6:1 ||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |2:3
|-! style="background:#F0F0F0;"	
 
!16|| style="text-align: left" |  Дунавац, Гроцка	
| style="background: #C0FFC0;" |3:2|| style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |0:4||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #FFE4E1;" |1:8||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #FFE4E1;" |1:10||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFE4E1;" |1:4||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX	
|}	
{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 	
|| ||  ||  	
|}

Статистика 

|}

Позиције на табели по колима 
Интересантно да су Палилулац на првом и Милутинац на седмом месту провели 23 кола узастопце.

Табела 

|width"50"| 
|valign="top"|

|width"50"| 
|valign="top"|	

|}

 За сезону 1988/89. у Београдску зону прешао је Палилулац, Крњача као првопласирани тим.

 Из лиге испадају у Прву Београдску лигу као најлошије пласирани тимови:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|- style="background:#ffe4e1;"
| || align=left |  Монтажа, Дорћол 
| || align=left |  Дунавац, Гроцка 
|}

 У Прву Београдску лигу из Друге Београдске лиге прешао је као првопласирани тим:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|- style="background:#c0ffc0;"
| || align=left |  Млади пролетер, Београд
|}

Референце

Спољашње везе 
	
 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији	

Врати се на врх

Фудбалске лиге у Србији
Фудбал у Београду
Сезона 1987/88. у југословенском фудбалу